Э́де Ки́рай (; 22 февраля 1926, Будапешт, Венгрия — 10 августа 2009, Канада) — венгерский фигурист, выступавший в парном разряде и мужском одиночном катании.

В паре с Андреа Кекешши серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице, чемпион мира 1949, двукратный чемпион Европы 1948, 1949 и четырёхкратный чемпион Венгрии 1944—1949.

Как одиночник — двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион Европы 1950 и шестикратный чемпион Венгрии.

В 1950 году уехал в Канаду, где работал тренером в Ошаве.

Результаты выступлений 
В одиночном катании:

В парном катании:

Ссылки 
  Профиль на sports-reference.com 

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1948 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1948 года
Фигуристы Венгрии
Тренеры по фигурному катанию